Lagonessa ist der Name von:

 Domenico de Lagonessa († 1459), Erzbischof von Rossano
 Fabio Della Lagonessa (1584/85–1659), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Conza und Lateinischer Patriarch von Antiochia